Un dels quatre punts cardinals. Vegeu oest.
 Vent que prové de l'oest. Vegeu Ponent (vent).
 Revista de Mallorca. Vegeu Ponent quaderns literaris.
 Àmbit funcional de Catalunya. Vegeu Ponent (regió).
 Persona que presenta una ponència. Vegeu Orador.
 Districte de Ponent (Palma)